Келтски може да се односи на:
Келтски језици
Келти

Види још
Келтске нације